Магаза — может означать:

 Магаза — коммуна в Италии.
 Магаза (приток Кабырзы) — река.